Муслим Бурмат (; р. 15 апреля 1943 г., Бандар-Сери-Бегаван) — брунейский писатель. Псевдоним. Настоящее имя — Аванг Хаджи Муслим бин Хаджи Бурут.

Краткая биография 
Происходит из этнической группы кедаяны. Окончил колледж султана Омара Али Сайфуддина, стажировался в Университете Малайя (1968) и в Лондонском университете (1971—1972). Карьеру начал в 1964 г. клерком в Земельном департаменте. Через год перешел на работу помощником редактора, редактора, старшего редактора, а с 1969 г. — ответственного сотрудника отдела языка Совета по языку и литературе Брунея. В 1998 г. стал работать научным сотрудником в департаменте малайских исследований Университета Бруней Даруссалам.

Творчество 
Выпустил шесть сборников рассказов, 17 повестей, в том числе «Подарок мечты», поднимающую проблемы современного мусульманского общества и занявшую на национальном конкурсе 1983 второе место (по установившейся традиции первое место никогда не присуждается).

Критика. Оценка творчества 
 Как представитель этнического меньшинства кедаян, Дато Муслим пишет с позиции, которая является маргинальной по отношению к основному течению брунейской литературы. Это позволяет ему демонстрировать более «объективный» подход. В центре его внимания люди, занимающие низшие слои общества; представители высших классов почти никогда не фигурируют в его повестях. Вместе с тем, он склонен избегать явной социальной критики. Исторические маркеры часто имеют место в его работах, хотя конкретные даты редко упоминаются; одна из его целей, по-видимому, заключается в том, чтобы запечатлеть для молодых поколений исчезающий образ жизни.

Награды 
 Литературная премия Юго-Восточной Азии (1986)
 Литературная премия «Нусантара» (1999, 2002)
 Звание «Выдающийся писатель Брунея» (2002)
 Литературная премия Мастра (2001, 2006, 2007)
 Орден Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei и звание «Дато Падука» (2006)

Основные публикации 
 Debu beterbangan. [Kuching]: Borneo Literature Bureau, [1964] (совместно с M Salleh Ibrahim).
 Si-bĕlang. Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1968.
 Pelarian. Antoloji cerpen. Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1977.
 Selangkir merah mata: kumpulan cherpen dan puisi kanak-kanak. [Bandar Seri Begawan]: Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei, 1980.
 Lari Bersama Musim. [Bandar Seri Begawan]: Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei, 1982.
 Hadiah Sebuah Impian. [Bandar Seri Begawan]: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 1983.
 Bunga rampai sastera Melayu Brunei. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran, Malaysia, 1984 (совместно с Abdullsh Hussain)
 Puncak Pertama. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1988.
 Pohon-Pohon Terbuang: antologi cerpen. Kuala Lumpur: Penerbitan Penamas, 1989.
 Rantau utara : antologi cerpen. Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1989 (совместно с Shawal Rajab).
 Bunga rampai sastera rakyat Brunei. [Brunei?] : ASEAN Committee on Culture and Information, 1992.
 Terbenamnya Matahari. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 1996.
 Urih Pesisir. [Bandar Seri Begawan] : Penerbit Universiti Brunei Darussalam, 1999.
 Makna sebenar sebuah ladang. Berakas, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2002.
 Maka. Berakas, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2004.
 Terbang Tinggi. Singapura: Pustaka Nasional, 2004
 Sidang Burung. Berakas, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2006.
 Ntaidu. Berakas, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2006.
 Naskhah. Berakas: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2008.
 Anak ikan raja ikan. Berakas: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2008.
 Tapuk-tapuk bawah daun: kumpulan cerpen. Berakas: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2008.
 Permainan Laut. Berakas: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2008.
 Ketika tasik merimbun kering. Berakas: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2010.

Семья 
 Супруга — Даянг Камсия бинти Сулейман (1986).

Примечания

Библиография 
 Morsidi Haji Muhammad. Muslim Burmat Dan Karyanya: Satu Analisis Stilistik (Муслим Бурмат и его произведения: стилистический анализ). Berakas: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2003.
 Mar H. Muslim Burmat dan historisisme baru (Муслим Бурмат и новый историзм). Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2018.

Писатели Брунея
Литература Брунея
Лауреаты Литературной премии Юго-Восточной Азии